Морелос Дос има више значења:

 Морелос Дос, Билбао (Матаморос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Морелос Дос (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику